Ровеньки — топоним:

Россия 
 Ровеньки — посёлок городского типа, Белгородская область.

Украина 
 Ровеньки — село, Пятихатский район, Днепропетровская область.
 Ровеньки — город, Луганская область.
 Ровеньки — железнодорожная станция в городе Ровеньки.